Detta är en lista över Södermanlands runinskrifter, förkortat Sö och i nummerordning. Runinskrifterna kan sorteras efter socken eller kommun, uppställningsplats, typ av föremål eller sten.

Se även
Alfabetisk lista över runinskrifter
Runstenar i Strängnäs kommun
Runstenar i Eskilstuna kommun
Runstenar i Nyköpings kommun

Källor 
Riksantikvarieämbetets databas Fornsök
Runic Dictionary
Svensk runristningsförteckning
Digitala Sveriges runinskrifter

Södermanlands runinskrifter